Questa è stata la prima edizione del torneo. In finale Treat Huey e Nathaniel Lammons hanno sconfitto André Göransson e Hunter Reese con il punteggio di 6–4, 7–63.

Teste di serie 

  André Göransson /  Hunter Reese (finale)
  Luis David Martínez /  Miguel Ángel Reyes Varela (semifinali)

  Treat Huey /  Nathaniel Lammons (campioni)
  Orlando Luz /  Rafael Matos (semifinali)

Wildcard 

  Mate Delić /  Peđa Krstin (primo turno)
  Borna Gojo /  Mili Poljičak (primo turno)

  Marino Jakić /  Karlo Krolo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Split Open 2020